South Park puede referirse a:

Cine y televisión
South Park, serie de televisión estadounidense de animación.
Anexo:Episodios de South Park.
South Park: Bigger Longer & Uncut, película de 1999 basada en la serie de televisión animada South Park.

Lugares
South Park, Colorado, pueblo ficticio que es la ubicación de la serie animada de televisión del mismo nombre, creada por Trey Parker.
Municipio de South Park, lugar designado por el censo coextensivo con el municipio de South Park en el condado de Allegheny, estado de Pensilvania.
Municipio de South Park (condado de Allegheny, Pensilvania),  municipio ubicado en el condado de Allegheny, estado de Pensilvania.
South Park (San Diego), barrio de San Diego, California, Estados Unidos.
South Park (Wyoming), lugar designado por el censo en el condado de Teton, estado estadounidense de Wyoming.
South Park Slope (Brooklyn), barrio en el distrito de Brooklyn en Nueva York.
South Park View (Kentucky), ciudad en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Kentucky.

Sociedad
Republicano South Park (South Park Republican), término popular utilizado para describir lo que algunos autores modernos señalan como una "nueva ola" o generación de adultos jóvenes y adolescentes que tienen creencias políticas de centro-derecha.

Videojuegos
South Park (videojuego), videojuego de disparos en primera persona basado en las primeras temporadas de la popular serie de televisión del mismo nombre.
Anexo:Videojuegos de South Park.